What's Your Hurry? – cortometraggio del 1909 diretto da David W. Griffith

What's Your Hurry? – film del 1920 diretto da Sam Wood